Viva! Hysteria — другий живий альбом англійської групи Def Leppard, який був випущений 22 жовтня 2013 року.

Композиції 
 Women - 6:11
 Rocket - 6:09
 Animal - 4:07
 Love Bites - 6:08
 Pour Some Sugar on Me - 4:32
 Armageddon It - 5:26
 Gods Of War - 7:14
 Don't Shoot Shotgun - 4:33
 Run Riot - 4:49
 Hysteria - 5:59
 Excitable - 4:37
 Love and Affection - 6:17
 Rock of Ages - 4:15
 Photograph - 6:13
 Good Morning Freedom - 3:36
 Wasted - 3:44
 Stagefright - 3:41
 Mirror, Mirror (Look Into My Eyes) - 4:56
 Action - 4:13
 Rock Brigade - 3:41
 Undefeated - 5:25
 Promises - 4:11
 On Through The Night - 5:11
 Slang - 2:37
 Let It Go - 6:08
 Another Hit And Run - 5:14
 High 'n' Dry (Saturday Night) - 3:44
 Bringin' On the Heartbreak - 4:43
 Switch 625 - 5:08

Учасники запису 
 Джо Елліотт — вокал 
 Філ Коллен — гітара 
 Вівіан Кемпбелл — гітара
 Рік Севідж  — бас-гітара 
 Рік Аллен — ударні

Джерела 
 Viva! Hysteria  allmusic
 Viva! Hysteri 

Альбоми Def Leppard
Англомовні музичні альбоми